US Open 1968 (tennis)
 US Open 1968 (tennis, mannen)
 US Open 1968 (tennis, vrouwen)